Дми́трий Я́ковлев:
 Яковлев, Дмитрий Алексеевич (2006—2008) — российский ребёнок, усыновлённый гражданами США.
 Яковлев, Дмитрий Валерьевич (род. 1978) — российский певец, радиоведущий.
 Яковлев, Дмитрий Владимирович (род. 1949) — советский и российский учёный-горняк.
 Яковлев, Дмитрий Георгиевич (род. 1947) — российский физик, специалист в области физики нейтронных звезд.
 Яковлев, Дмитрий Николаевич (1918—1978) — полный кавалер ордена Славы.